Michael Powell (cineasta)
 Michael Powell (lacrosse)
 Michael Powell (político)

Desambiguações de antropônimos